Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi de Mataró, al Maresme

capella

carrer

casa

edifici

element arquitectònic

entitat de població

església

font

fornícula

masia

muntanya

obra escultòrica

platja

torre de defensa

vil·la romana

vèrtex geodèsic

xemeneia

Misc 

Mataró